Беатрикс:

 Беатрикс (род. 1938) — принцесса Нидерландов (до 30.04.2013 — королева).
 «Беатрикс» — театр в Утрехте, названный в честь королевы Беатрикс.
 Беатрикс, Жан-Гийом (род. 1988) — французский биатлонист.
 Беатрикс Киддо — персонаж серии фильмов «Убить Билла».